

Patronyme 

 Albert Cavelier de Cuverville (1892-1928), marin et aviateur français ;
 André Cavelier (1894-1974), homme politique français ;
 Jules Cavelier (1814-1894), sculpteur français ;
 Louise Cavelier, plus connue comme Louise Levesque (1703-1745), femme de lettres française ;
 Louise Le Cavelier (née en 1940), soprano canadienne ;
 René-Robert Cavelier de La Salle (1643-1687), explorateur français.

Patronyme normand